Utagawa (歌川) es un apellido japonés. Puede referirse a:
 La Escuela de Utagawa de artistas de impresión xilográfica, o cualquiera de los artistas que formaron parte de ella, como:
 Utagawa Toyoharu (1735-1814)
 Utagawa Toyokuni (1769-1825)
 Utagawa Hiroshige (1797-1858), también conocido como Andō Hiroshige.
 Utagawa Kunisada (1786-1865), también conocido como Utagawa Toyokuni III.
 Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
 Utagawa Kunimasa (1773-1810)
 Utagawa Toyohiro (1773-1828)
 Utagawa Kunisada II (1823-1880)
 Utagawa Yoshiiku (1833-1904)
 Utagawa Yoshitsuya (1822-1866)
 Utagawa Yoan (1798-1846), erudito japonés especializado en estudios occidentales.

Apellidos japoneses